Тре́тье лицо́ — научный термин.

Юриспруденция 
 Третье лицо — в гражданском праве — лицо, не являющееся стороной в обязательстве, но в силу закона или договора способное приобретать по нему гражданские права и обязанности.
 Третье лицо — в гражданском процессуальном праве — лицо, имеющее материально-правовую заинтересованность в исходе дела между истцом и ответчиком.

Лингвистика 
 Третье лицо — в лингвистике — одно из значений, выражаемых в грамматической категории лица.